Торба-на-Круче:

 Торба-на-Круче — название жилища. В одном из русских переводов «Властелина Колец» так перевели название норы Бильбо и Фродо Беггинсов.
 Торба-на-Круче — российская музыкальная рок-группа, образованная в 1998 году.

См. также 
 Торба